Příjmení Palmer nosí více různých osobností:

 Alfred T. Palmer (1906–1993) – americký fotograf
 Arnold Palmer (1929–2016) – americký profesionální golfista
 Amanda Palmer (* 1976) – americká zpěvačka a pianistka
 Barbara Palmerová, hraběnka z Castlemaine a vévodkyně z Clevelandu (1640–1709) – anglická šlechtična, milenka Karla II. Stuarta
 Barry Palmer (* 1958) – britský zpěvák
 Bruce Palmer (1946-2004) – kanadský baskytarista
 Carl Palmer (Carl Frederick Kendall Palmer; * 1950) – britský bubeník a perkusionista
 David Palmer (Dee Palmer; * 1937) – britský klávesista a hudební aranžér
 Earl Palmer (1924–2008) – americký bubeník
 Edward Palmer (1829–1911) – americký botanik a archeolog
 Edward Palmer Thompson (1924–1993) – britský historik a spisovatel
 Frederick Christian Palmer (1866–1939) – anglický fotograf
 Harold Eduard Palmer (1877–1949) – anglický lingvista, fonetik
 Jolyon Palmer (* 1991) – britský automobilový závodník a pilot Formule 1
 Richard Palmer-James (* 1947) – britský hudebník a textař
 Robert Palmer (1949–2003) – anglický zpěvák-písničkář
 Teresa Palmer (* 1986) – australská herečka
 Tony Palmer (* 1941) – anglický filmový režisér, novinář a spisovatel
 William Eastman Palmer & Sons – anglická rodinná fotografická firma z Devonu